Турсе́ль-Шомо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Машо. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08455.

Коммуна расположена приблизительно в 175 км к востоку от Парижа, в 55 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 45 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 96 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 54 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 43 были экономически активными, 11 — неактивными (показатель активности — 79,6 %, в 1999 году было 70,6 %). Из 43 активных работали 35 человек (18 мужчин и 17 женщин), безработных было 8 (2 мужчин и 6 женщин). Среди 11 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 3 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны